Ла Дивина Провиденсија има више значења:

 Ла Дивина Провиденсија, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Хонакатепек), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Сан Мартин Перас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Коазинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Дивина Провиденсија (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику